Ancona — comuna italiana
 Ancona (província)

 Associazione Calcio Ancona — clube de futebol italiano

Desambiguações de topônimos